Сен-Мише́ль-де-Воланжи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Экс-д’Анжийон. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18226.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Орлеана, в 10 км к северо-востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшая река Ланжи ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 453 человека.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 293 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 235 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 80,2 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 235 активных работали 222 человека (110 мужчин и 112 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 58 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV век). Исторический памятник с 2006 года
 Приходская церковь Сен-Мишель (XII век)
 Статуя «Мадонна с младенцем» (XVI век). Высота — 78 см. Исторический памятник с 1934 года
 Статуя «Богоматерь Скорбящая» (XV век). Высота — 58 см. Исторический памятник с 1934 года
 Дарохранительница, главный алтарь (XVII век). Исторический памятник с 1913 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер